een aanhanger voor achter een motorfiets die voldoet aan specifieke regelgeving door de wetgever bepaald. Er is geen keuringsplicht voor deze aanhangers maar ze dienen deugdelijk en niet gevaarlijk te zijn.  verdere regelgeving Nederland: Max. Breedte 100cm Hoogte 100cm Lengte 250cm gemeten vanaf de achteras motorfiets.  Indien de motorfiets ook is voorzien van een zijspan is een Max. Breedte van 200cm toegestaan.  Verlichting dient gelijk te zijn aan een auto aanhanger, verplicht: rood Licht, rood remlicht, wit nummerplaat verlichting welke niet achterwaardes schijnt en 2 oranje richtingaanwijzers. Verder is het toegestaan witte vooruit schijnende lichtjes voorop te voeren en oranje lichtjes zijwaarts i.p.v. of samen met de zijwaartse reflectoren.  De aanhanger dient voorzien te zijn van oranje reflectoren zijwaarts en 2 rode achterwaarts.  Helaas is de tijd van geen extra snelheidsbeperking voor aanhangers aan motoren voorbij. Mocht je vroeger gewoon 120 rijden met een aanhanger achter de motorfiets is de maximum snelheid tegenwoordig net als bij auto's beperkt tot 90 km/u.  Indien met over de grens wil gaan met de aanhanger is het aan te raden per land de regels te controleren omdat ze erg afwijkend kunnen zijn.
 een aanhangwagen voor achter een auto ten bate van het transport van motorfietsen (motor-trailer)
 een soort bijwagen van een tram, speciaal ingericht voor het transport van bagage en vracht, echter uitgerust met een eigen motor.